Moringowate (Moringaceae) – monotypowa rodzina roślin z rzędu kapustowców. Należy do niej jeden rodzaj moringa (Moringa) liczący 12–13 gatunków. Są to kserofity występujące w Indiach, na wybrzeżach półwyspu Arabskiego, Madagaskaru i Namibii. Charakterystyczną cechą budowy jest występowanie kanałów gumowych w rdzeniu i wypełnionych gumami przestrzeni w korze. Gatunkiem szeroko rozpowszechnionym w uprawie w strefie tropikalnej jest moringa olejodajna. Ma ona bardzo pożywne liście o dużej zawartości wapnia, żelaza, witaminy C i białek. Nasiona wykorzystywane są do oczyszczania wody. Z kory pozyskuje się włókna służące do wyrobu sznurów i lin. Łatwo korzeniące się pędy służą do tworzenia żywopłotów. Olej pozyskiwany z nasion ma zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Podobnie wykorzystywany jest olej z gatunku Moringa drouhardii. Olej z nasion Moringa peregrina jest bardzo trwały (nie ulega niemal jełczeniu) i stosowany jest jako delikatny smar (np. w zegarmistrzostwie) oraz w kosmetyce.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa, krzewy i krzewinki, często z bulwiasto zgrubiałymi korzeniami i zgrubiałymi (butelkowatymi) pniami, o gładkiej korze. Drewno jest zwykle miękkie, łamliwe, żółtawe i włókniste. 
 Liście 1-3-krotnie pierzasto złożone, z listkami wyrastającymi naprzeciwlegle. Listki całobrzegie, zwykle opadają w porze suchej, podczas gdy ogonki i osie liścia pozostają na drzewie.
 Kwiaty Pięciokrotne i obupłciowe zebrane są w gęstych wiechach. Korona jest barwna od białej, przez żółtą do czerwonej. Symetria kwiatów może być w zależności od gatunku promienista lub grzbiecista. Zarówno działek kielicha, płatków korony, jak i pręcików jest 5, przy czym tym ostatnim towarzyszy również 5 prątniczków. Zalążnia górna zbudowana jest z 3 owocolistków tworzących jedną komorę z wieloma zalążkami. 
 Owoce Duże, wydłużone torebki otwierające się trzema klapami, zawierające zasobne zwykle w oleje i czasem oskrzydlone nasiona.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina siostrzana w stosunku do melonowcowatych (Caricaceae) w obrębie rzędu kapustowców (Brassicales).

 Podział

Rodzaj Moringa Adanson, Fam. 2: 318. Jul-Aug 1763 – moringa
 Moringa arborea Verdc.
 Moringa borziana Mattei
 Moringa concanensis Nimmo ex Dalzell & A.Gibson
 Moringa drouhardii Jum.
 Moringa hildebrandtii Engl.
 Moringa longituba Engl.
 Moringa oleifera Lam. (syn. Moringa pterygosperma Gaertn.) – moringa olejodajna
 Moringa ovalifolia Dinter & A.Berger
 Moringa peregrina (Forssk.) Fiori
 Moringa pygmaea Verdc.
 Moringa rivae Chiov.
 Moringa ruspoliana Engl.
 Moringa stenopetala (Baker f.) Cufod. (syn. Moringa streptocarpa Chiov.)

Przypisy